Ginger steht für
 Ginger (Vorname), ein Vorname
 englischsprachige Bezeichnung für Ingwer
 Ginger Ale, ein Getränk
 Ginger Beer, ein Getränk
 vor allem in Großbritannien umgangssprachlich für rothaarige Menschen mit hellem Hauttyp
 Hurrikan Ginger, ein Atlantik-Hurrikan im Jahr 1971
 Ginger Tastatur und Übersetzer, eine Android- und iOS-App
 Ginger (Comic), eine Comicserie des Zeichner Jidéhem
 Codename für den Segway Personal Transporter
 Ginger-Inseln, Inselgruppe in der Antarktis
 Sturmtief Ginger, Sturm in Nordeuropa im Mai 2000

Filme:
 Ginger (1935), US-amerikanische Komödie von Lewis Seiler (1935) 
 Ginger (1946), US-amerikanisches Filmdrama von Oliver Drake (1946) 
 Ginger (1971), US-amerikanischer Actionfilm von Don Schain (1971) 
 Ginger (2013), indische Komödie von Shaji Kailas (2013) 

Siehe auch:

 Ginger und Fred (Ginger e Fred), international co-produzierte Filmsatire von Federico Fellini (1986)
 Ginger & Rosa, international co-produziertes Filmdrama von Sally Potter (2012)
 Gingers Welt (As Told by Ginger), US-amerikanische Zeichentrickserie (2000–2009)
 Ginger Snaps – Das Biest in Dir (Ginger Snaps), kanadisch-amerikanischer Horrorfilm von John Fawcett (2000)
 Gienger, Begriffsklärung